Jerschowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Archangelsk:
 Jerschowo (Archangelsk)
 in der Oblast Irkutsk:
 Jerschowo (Irkutsk)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Jerschowo (Jaroslawl), im Rajon Jaroslawl
 Jerschowo (Jaroslawl, Pereslawl), im Rajon Pereslawl
 Jerschowo (Jaroslawl, Uglitsch), im Rajon Uglitsch
 in der Oblast Kaliningrad:
 Jerschowo (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk (bis 1946: Grünlinde, Kreis Wehlau, Ostpreußen) 
 Jerschowo, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk (bis 1946 Blankenau, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Jerschowo (Kaluga)
 in der Oblast Kirow:
 Jerschowo (Kirow, Lusa), im Rajon Lusa
 Jerschowo (Kirow, Nolinsk), im Rajon Nolinsk
 in der Oblast Kostroma:
 Jerschowo (Kostroma)
 in der Region Krasnojarsk:
 Jerschowo (Krasnojarsk)
 in der Republik Mari El:
 Jerschowo (Mari El)
 in der Oblast Moskau:
 Jerschowo (Moskau)
 in der Oblast Pensa:
 Jerschowo (Pensa)
 in der Region Perm:
 Jerschowo (Perm)
 in der Oblast Pskow:
 Jerschowo (Pskow, Krasnogorodsk), im Rajon Krasnogorodsk
 Jerschowo (Pskow, Noworschew), im Rajon Noworschew
 Jerschowo (Pskow, Palkino), im Rajon Palkino
 Jerschowo (Pskow), im Rajon Pskow
 in der Oblast Rjasan:
 Jerschowo (Rjasan, Klepiki), im Rajon Klepiki
 Jerschowo (Rjasan, Staroschilowo), im Rajon Staroschilowo
 in der Oblast Smolensk:
 Jerschowo (Smolensk)
 in der Oblast Tjumen:
 Jerschowo (Tjumen)
 in der Oblast Twer:
 Jerschowo (Twer)
 in der Oblast Wologda:
 Jerschowo (Wologda, Belosersk), im Rajon Belosersk
 Jerschowo (Wologda, Meschduretschenski), im Rajon Meschduretschenski
 Jerschowo (Wologda, Scheksna), im Rajon Scheksna
 Jerschowo (Wologda, Sokol, Prigorodny), im Rajon Sokol, Landgemeinde Prigorodny
 Jerschowo (Wologda, Sokol, Tschutschkowo), im Rajon Sokol, Landgemeinde Tschutschkowo
 Jerschowo (Wologda, Tscherepowez), im Rajon Tscherepowez
 Jerschowo (Wologda, Weliki Ustjug), im Rajon Weliki Ustjug
 Jerschowo (Wologda), im Rajon Wologda